Toranesi – abitanti di Torano (Borgorose)
Toranesi – abitanti di Torano (Carrara)
Toranesi – abitanti di Torano Castello
Toranesi – abitanti di Torano Nuovo